Лабытна́нги:

 Лабытнанги — город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе России.
 Лабытнанги — одноимённая железнодорожная станция в городе Лабытнанги.